Родольфо Марсело Эспиналь Панаигуа (; родился 24 февраля 1993 года в Ла-Сейба, Гондурас) — гондурасский футболист, защитник клуба «Вида» и сборной Гондураса. Участник Олимпийских игр в Лондоне и Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Эспиналь начал карьеру в клубе «Вида». 5 августа 2012 года в матче против «Реал Эспанья» он дебютировал в чемпионате Гондураса. 22 сентября 2014 года в поединке против «Олимпии» Марсело забил свой первый гол за «Виду».

Международная карьера 
В 2016 году в составе олимпийской сборной Гондураса Марсело принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Алжира, Аргентины, Южной Кореи, Бразилии и Нигерии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Гондураса
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки олимпийской сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Вида»